Coffeeville – città della Contea di Clarke, Alabama
 Coffeeville – città della Contea di Yalobusha, Mississippi